Civitellesi – abitanti di Civitella Alfedena
Civitellesi – abitanti di Civitella Casanova
Civitellesi – abitanti di Civitella Licinio
Civitellesi – abitanti di Civitella Messer Raimondo
Civitellesi – abitanti di Civitella Roveto
Civitellesi – abitanti di Civitella San Paolo
Civitellesi – abitanti di Civitella d'Agliano
Civitellesi – abitanti di Civitella del Lago
Civitellesi – abitanti di Civitella del Tronto
Civitellesi – abitanti di Civitella di Romagna